Op Roland Garros 2011 speelden de mannen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 4 juni.

Het als tweede geplaatste koppel Maks Mirni (Wit-Rusland) en Daniel Nestor (Canada) won in de finale van de Colombiaan Juan Sebastián Cabal en de Argentijn Eduardo Schwank met 7-6, 3-6 en 6-4.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema ATP

Roland Garros
ITF-toernooi in 2011